Schlitt ist der Familienname folgender Personen:
 Adam Schlitt (1913–1990), deutscher Lehrer und Philologe
 Ewald Schlitt (1912–1942), deutscher Werftarbeiter, Opfer eines nationalsozialistischen Justizmordes, siehe Fall Ewald Schlitt

 Hans Jürgen Schlitt (* 1961), deutscher Chirurg und Hochschullehrer
 Heinrich Schlitt (1849–1923), deutscher Künstler
 Helmut Schlitt (1934–2005), deutscher Jazzmusiker
 Herbert Schlitt (1929–2019), deutscher Physiker sowie Professor für Regelungstechnik 
 Karl-Adolf Schlitt (1918–2009), deutscher Marineoffizier, U-Boot-Kommandant und Landrat
 Karl Josef Schlitt (1883–1960), deutscher Politiker (CDU)

 Udo Schlitt († 2013), deutscher Verbandsfunktionär

Schlitt ist der Ortsname von
 Schlitt, Kreis Heilsberg in der Provinz Ostpreußen, seit 1945 Skolity

Siehe auch:
 Schlidt